Le château de Gevrolles est un château récent situé à Gevrolles (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté.

Localisation 

Le château se situe au sud du village, sur la rive ouest de la RD 996.

Historique 

La châtellenie, où l'évêque a en 1510 une "maison seignoriale sans fossés", relève de l'évêché de Langres.

Description 

Encore entouré au nord d'une parcelle appelée "la Motte" et au sud d'un jardin carré entouré de fossés en eau sur le cadastre de 1833, le château actuel construit au  n'offre plus de traces de fortifications. Des travaux de rénovation sont entrepris  depuis une quinzaine d’années.

Valorisation du patrimoine 
Deux chambres d'hôtes et la sellerie ont été aménagées afin de pouvoir organiser des réceptions.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Camus, J. B. (1994), Monographie de la commune de Gevrolles: 1888. Association des amis du Châtillonnais.

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Liens externes 

Gevrolles